Desa Cihanjawar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cihanjawar (administrativ by i Indonesien, lat -6,74, long 107,55), Jawa Barat, 
 Desa Cihanjawar (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 106,84), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar